Wursthorn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wursthorn (* 1954), deutscher Skispringer
 Ernst Wursthorn (* 1941), deutscher Skispringer
 Heinz Wursthorn, deutscher Skispringer
 Herbert Wursthorn (* 1957), deutscher Leichtathlet
 Theresa Wursthorn (* 1984), deutsche Skilangläuferin